Августин Нейман (; 23 мая 1879 — 2 февраля 1906) — австрийский шахматист.

Спортивные достижения

Ссылки 

Шахматисты Австро-Венгрии